

Населені пункти та їхні частини

 Беґаново — село в гміні Радзеюв Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Беґаново — село в гміні Колачково Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Беґаново — осада в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства

Примітки